Ел Асебуче има више значења:

 Ел Асебуче (Алдама), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Асебуче (Камарго), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Асебуче (Сан Франсиско дел Ринкон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Асебуче (Тариморо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Асебуче, Авикола (Тариморо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику